Jméno Antonín Husník náleží vícero osobnostem:

 Antonín Husník (letecký konstruktér) (1894–1948) – československý předválečný letecký konstruktér
 Antonín Husník (generál) (1921–2011) – brigádní generál, výsadkář, vězněný nacisty i komunisty